La División de Honor 1972-1973 è stata la 4ª edizione del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista. La competizione è iniziata il 1º ottobre 1972 e si è conclusa l'8 aprile 1973. Il torneo è stato vinto dal  per la quarta volta consecutiva nella sua storia.

Stagione

Novità 
A prendere il testimone del  e dell' retrocesse in Primera Division vi furono, vincendo il campionato cadetto, l' e il .

Formula 
La División de Honor 1972-1973 vide ai nastri di partenza quattordici club; la manifestazione fu organizzata con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno per un totale di 26 giornate: erano assegnati 2 punti per l'incontro vinto e un punto a testa per l'incontro pareggiato, mentre non ne era attribuito alcuno per la sconfitta. Al termine del campionato la squadra prima classificata venne proclamata campione di Spagna mentre la tredicesima e la quattordicesima retrocedettero direttamente in Primera Division, il secondo livello del campionato. L'undicesima e la dodicesima classificata disputarono un play-out con la terza e la quarta squadra classificata della Primera Division.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
  Vincitore della Coppa del Generalissimo 1973.
      Campione di Spagna e ammessa alla Coppa dei Campioni 1973-1974.
      Eventuali squadre ammesse alla Coppa dei Campioni 1973-1974.
  Partecipa ai play-out.
      Retrocesse in Primera Division 1973-1974.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Play-out

Statistiche del torneo

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Record squadre 
 Maggior numero di vittorie: Reus Deportiu (21)
 Minor numero di vittorie: Femsa Madrid (6)
 Maggior numero di pareggi: Cerdanyola (5)
 Minor numero di pareggi: Reus Ploms (0)
 Maggior numero di sconfitte:Femsa Madrid e Reus Ploms (19)
 Minor numero di sconfitte: Reus Deportiu (2)
 Miglior attacco: Reus Deportiu (194 gol fatti)
 Peggior attacco: Vendrell (69 gol fatti)
 Miglior difesa: Sentmenat (75 gol subiti)
 Peggior difesa: Terrassa (142 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Reus Deportiu (+108 gol)
 Peggior differenza reti: Femsa Madrid (-51 gol)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Edizioni del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1972
Tornei per club di hockey su pista nel 1973